Fisler ist der Name von

 Alan Fisler US-amerikanischer Schauspieler und heutiger Nachtclubbesitzer und Drehbuchautor
 Grace Fisler
 Kathi Fisler
 Lorenzo Fisler, Fotograf
 Lori Fisler Damrosch (* 1953), US-amerikanische Sachbuchautorin und Anwältin
 Wes Fisler, US-amerikanischer Baseballspieler